L'edizione 2001 dell'1. divisjon vide la vittoria finale del Vålerenga.

Classifica finale

Verdetti
 Vålerenga e Start promosse nella Tippeligaen.
 HamKam qualificato per i play-off.
 Mandalskameratene, Kongsvinger, Kjelsås e Byåsen retrocesse nella 2. divisjon.

Classifica marcatori

Collegamenti esterni
 

Calcio nel 2001
Campionato norvegese di calcio